Radikala folkpartiet kan avse:

Radikala folkpartiet (Finland)
Radikala folkpartiet (Serbien)